Marysville (Califòrnia)
 Marysville (Iowa)
 Marysville (Kansas)
 Marysville (Ohio)
 Marysville (Pennsilvània)
 Marysville (Washington)
 North Marysville, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington